Бе́рестов — русская фамилия.

Известные носители 
 
 Берестов, Валентин Дмитриевич (1928—1998) — русский писатель и поэт, переводчик, пушкинист.
 Берестов, Дмитрий Владимирович (род. 1980) — российский спортсмен-тяжелоатлет.
 Берестов, Пётр Филиппович (1898—1961) — советский генерал-майор, Герой Советского Союза.
 Берестов, Фёдор Сергеевич (1921—1944) — Герой Советского Союза.

 Анатолий (Берестов) (род. 1938) — священнослужитель Русской Православной Церкви, невропатолог, доктор медицинских наук, профессор, писатель, психиатр.
 Рафаил (Берестов) (род. 1932) — священнослужитель Русской Православной Церкви.